Aurivillius se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Per Olof Christopher Aurivillius
 Carl Wilhelm Samuel Aurivillius